Amonn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Amonn (1883–1962), österreichischer Nationalökonom
 Ander Amonn († 2014), italienischer Unternehmer
 Erich Amonn (1896–1970), Südtiroler Unternehmer und Politiker
 Kurt Amonn (1917–2014), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Marius Amonn (1879–1944), Südtiroler Architekt
 Walther Amonn (1898–1989), Südtiroler Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Ammon
 Amon